

Toponyme 
 Roumégoux, commune française du Cantal
 Roumégoux, ancienne commune française du Tarn, aujourd'hui intégrée dans Terre-de-Bancalié

Patronyme 
 Michel Roumégoux, docteur vétérinaire et homme politique français
 Christian Roumegoux, plus connu sous le pseudonyme de Christian Goux, dessinateur et scénariste de bande dessinée français

Voir aussi 

 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France